La saison 1976-1977 du Championnat d'Italie de football est la soixante-quinzième édition du championnat italien de première division.  

Lors de cette saison, le Torino Calcio tente de conserver son titre de champion d'Italie face aux quinze meilleurs clubs italiens lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année.
Les seize participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux quinze autres.

La Juventus FC, terminant en tête du classement au terme de la saison, est sacré championne d'Italie pour la dix-septième fois de son histoire.

Les 16 clubs participants

Compétition

Classement 

Le classement est établi sur le barème de points suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 points
 Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point

La différence de buts départage les égalités de points. 

|valign=top align=left width=50%|

|}

 Le SSC Naples s'est vu infliger un point de pénalité à la suite du trop grand nombre d'interruptions de matchs par des supporters napolitains au Stadio San Paolo.

Matchs

Bilan de la saison

Meilleurs buteurs

Voir aussi

Article connexe 
 Championnat d'Italie de football

Lien externe 
  RSSSF

Championnat d'Italie de football
Championnat Italie Football 1976-1977 Serie A
Championnat Italie Football 1976-1977 Serie A
Italie
Italie